Mohammed Tayeb Al Alawi (1989. október 13. –) bahreini válogatott labdarúgó, az Al-Najma csatára.

1989-ben született személyek
Bahreini labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek